Mario Nicolini – calciatore e allenatore di calcio italiano, nato nel 1912
 Mario Nicolini – calciatore e allenatore di calcio italiano, nato nel 1955